Tsaghkashat – comune armeno della provincia di Lori
 Tsaghkashat – comunità rurale della regione di Askeran nell'Artsakh